Adlig Rakowen steht für:
 Adlig Rakowen (Domäne), ehemalige Domäne, seit 1945 Rakowo (Pisz), Dorf in der Gmina Pisz (Stadt- und Landgemeinde Johannisburg), Powiat Piski (Kreis Johannisburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Adlig Rakowen (Dorf), Dorf zur ehemaligen Domäne, seit 1945 Rakowo Piskie, Dorf in der Gmina Pisz (Stadt- und Landgemeinde Johannisburg), Powiat Piski (Kreis Johannisburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen